Kafia Kingi (ou Kafiya Kinji) é um vilarejo que é parte do Darfur do Sul e reivindicado pelo Sudão do Sul como parte da província de Bahr al-Ghazal Ocidental.

A área de Kafia Kingi é uma região rica em minerais na fronteira entre o Sudão e o Sudão do Sul.
Fez parte de Bahr al-Ghazal Ocidental, quando o Sudão tornou-se independente em 1956, depois de 1960 foi transferido para o Darfur, que por sua vez foi dividido em 1974 em Darfur do Norte e Darfur do Sul.
Foi cedido ao Sudão do Sul sob os termos do Tratado de Naivasha de 2005 que requeria o uso da "linha norte-sul" do Sudão como de "1 de janeiro de 1956." O Sudão controla toda ou a maior desta área hoje, embora, por vezes, desde a independência do Sudão do Sul que as forças tem brevemente controlado grandes porções.

Acredita-se que o senhor da guerra Joseph Kony esteja escondido em Kafia Kingi.

Territórios disputados pelo Sudão
Territórios disputados pelo Sudão do Sul